Вильярреаль-де-Алава, Легуциано (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Суйя. Занимает площадь 45,85 км². Население — 1644 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции (Витория-Гастейс) — 16 км.

История 
Город основан в 1333 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы